Weiningen, commune suisse du canton de Zurich
 Warth-Weiningen, commune suisse du canton de Thurgovie

Homonymie de toponyme